język ati (austronezyjski)